Hemihoplis är ett släkte av steklar. Hemihoplis ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Hemihoplis